Хуан Сориано:
* Сориано, Хуан (1920—2006) — мексиканский художник и скульптор.
 Сориано, Хуан (род. 1997) — испанский футболист.